El término Gang of Four puede referirse a:
 Gang of Four, autores del libro Design Patterns.
 Gang of Four, banda de música post-punk de Inglaterra.